Fantasmagorie se pot referi la:

 Fantasmagorie, un anumit tip de spectacol de teatru de groază (sau horror)
 Fantasmagorie (album Akurat), album al formației Akurat, din Polonia
 Fantasmagorie (single Akurat) single-ul formației poloneze Akurat, care a generat titlul albumului omonim
 Fantasmagoria, formație din Argentina

Vezi și 
 Phantasmagoria (dezambiguizare)  

Substantive